Новомосковское () — посёлок, входит в Макеевский городской совет Донецкой области Россия. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География

Соседние населённые пункты по странам света 
СВ: город Енакиево

С: Авиловка, Шапошниково

СЗ: Щебёнка, Корсунь, Верхняя Крынка (Енакиевский горсовет)

З: Новосёловка, Новомарьевка, Верхняя Крынка (Макеевский горсовет)

ЮЗ: Алмазное

Ю: Нижняя Крынка

ЮВ: —

В: Розовка, город Ждановка

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 20 человек.

Общая информация 
Телефонный код — 6232. Код КОАТУУ — 1413590001.

Местный совет 
86157, Донецкая обл., г. Макеевка, пл.Советская, 1, тел. 22-22-45

Примечания

Ссылки 
 Новомосковское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Макеевского городского совета Донецкой области